Strasseria är ett släkte av svampar. Strasseria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Strasseria